Kadett kan syfta på:

Miltär och krig 
 Kadett, person som antagits till eller genomgår utbildning till officer
 Sjökadett, elev vid en skola för blivande sjöofficerare
 Kadettrevolutionen, väpnat uppror i Kongresspolen mot ryska överhögheten 
 Kadettskolan, utbildningsanstalt i Helsingfors som utbildade officerare för finländska försvarsmakten 
 Kadettskola, avslutande delen av värnplikten för soldater som var uttagna till kompanibefälsutbildning

Bilar och bilmodeller 
 Opel Kadett, personbil som tillverkades av Opel som lanserades 1936
 Chevrolet Kadett, brasiliansk version Opels modell som tillverkades av Chevrolet och lanserades 1979

Film och litteratur 
 Kadettkamrater, svensk dramafilm från 1939 med Weyler Hildebrand i regi
 Kadett Hornblower, sjätte romanen om sjöofficeren Horatio Hornblower av C.S. Forester

Geografi och natur 
 Kadettholmen, ö i kommunen Lovisa i Finland som ligger 80 km öster om Helsingfors
 Kadettfisk, fiskart som först beskrevs 1829 av Georges Cuvier

Övrigt 
 Kadettgren, patrilinjär härstamning av en monarks eller patriarks yngre söner
 Kadett (genealogi), yngre son i en patrilinjär härstamning till skillnad från den förstfödda arvingen
 Kadett C.D. (född 2007), svensk varmblodig travhäst som tränas och körs av Robert Bergh
 Kadettpartiet, politiskt parti i Ryssland som grundades i oktober 1905 under ledning av Pavel Miljukov

Se även 
 Kadetten (olika betydelser)